Zu den Strecken des Fahrplanfelds 311 (Interlaken–Lauterbrunnen–Wengen–Kleine Scheidegg–Jungfraujoch) siehe:

 Berner Oberland-Bahn (Interlaken–Lauterbrunnen)
 Wengernalpbahn (Lauterbrunnen–Wengen–Kleine Scheidegg)
 Jungfraubahn (Kleine Scheidegg–Jungfraujoch)

300…